Desa Karangsono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 110,81), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 110,55), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,55), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 112,79), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,45), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,89), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,73), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 111,82), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 112,01), 
 Desa Karangsono (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 112,20), 

Robotskapade Indonesienförgreningar